Мельник Сергій Олександрович ( 1984) — підполковник Державної прикордонної служби України, начальник Львівського прикордонного загону, учасник російсько-української війни.
 Мельник Сергій Олександрович ( 1993) — український футболіст, нападник.